Con el término Cotos puede referirse a:

Estación de Cotos, una estación de Cercanías (Madrid)
 Los Cotos, una parroquia del concejo asturiano de Ibias (España).
Puerto de Cotos, puerto de montaña de la Comunidad de Madrid (España).
Cotos o coctus, nación indígena de Costa Rica en el siglo XVI.